Тудагоу:

 Тудагоу (Тадагоу) — название реки Фурмановки до 1972 года.
 Тудагоу — название реки Мельники до 1972 года.
 Тудагоу — название реки Арсеньевки от истока до слияния с рекой Муравейка, до 1972 года.
 Тудагоу — первоначальное название посёлка, основанного в 1939 году на берегу одноимённой реки (ныне — река Мельники) и в дальнейшем переименованного в Северный Сучан, ныне Углекаменск.

Источники 
 Переименования географических названий в Приморском крае